Lincoln Village :
 Lincoln Village (Californie)
 Lincoln Village (Ohio)